Бахромчатая черепаха, или мата-мата, или матамата () — южноамериканская пресноводная черепаха рода Chelus из семейства змеиношеих. Обладает крайне причудливой и своеобразной внешностью.
В 2020 году в составе рода Chelus Duméril, 1806 (который ранее считался монотипическим) был описан второй вид рода Chelus orinocensis.

Описание 
Длина карапакса до 40 см. Он имеет зазубренные края и три продольных зубчатых киля, образованных острыми конусовидными буграми на каждом щитке.

Причудливый вид матамате придаёт уплощённая треугольная голова с мягким хоботком и длинная шея с рядами кожаных выростов-фестонов. Подобные выросты имеются также на горле и подбородке. Всё это служит животному прекрасным камуфляжем, делая его похожим на обомшелый ствол дерева. Масса взрослых черепах до 15 кг.

Распространение 
Обитает в стоячих водах Южной Америки от бассейна реки Ориноко до бассейна Амазонки в центральных и северных районах Бразилии, Венесуэлы, восточной Колумбии, Эквадора, восточного Перу, северной Боливии, Французской Гвианы, Гайаны, Суринама и Тринидада. Интродуцирована во Флориде (США).

Питание 
В природе кормится почти исключительно живой рыбой, изредка поедает головастиков, лягушек, моллюсков и водоплавающих птиц, подстерегая их в засаде.

Бахромчатая черепаха и человек 
Местами численность вида сокращается из-за разрушения мест обитания.

Содержание в неволе 
Мата-мату содержат в просторных акватеррариумах с затенёнными участками, которые создают экранами, укрепляемыми в разных местах над бассейном, поскольку она не любит яркого света. Очень теплолюбивая черепаха, её содержат при температуре воды +28…+30 °C и воздуха +28…+31 °C, уже при +24 °C она отказывается от корма. В неволе мата-мату кормят рыбой, лучше живой, хотя прекрасно питается и размороженной, лягушками, а при высокой температуре даже мышами и куриным мясом. Спариваются черепахи круглогодично, яйца откладывают в октябре — декабре. В кладке от 12 до 28 яиц. Длительность инкубации при температуре +30 °C составляет 60—140 суток, +28 °C — 194 дня, +24…+25 °C — 250—311 суток. Молодых черепах кормят мальками рыб.

Примечания

Литература 
 Кудрявцев С. В., Фролов В. Е., Королев А. В. Террариум и его обитатели (обзор видов и содержание в неволе). — М.: Лесная промышленность, 1991. — С. 270. — 349 с.

Ссылки 
 

Змеиношеие черепахи
Пресмыкающиеся Южной Америки
Животные, описанные в 1783 году